Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hugo Armando che ha battuto in finale Luis Morejon 63-7, 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Hugo Armando (Campione)
 Francisco Costa (quarti di finale)
 Leonardo Olguín (secondo turno)
 Mariano Puerta (primo turno)

 Martín Vassallo Argüello (semifinali)
 Hermes Gamonal (secondo turno)
 Martin Rodriguez (quarti di finale)
 Ignacio Hirigoyen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2001